Hakan est un prénom turc notamment porté par :
 Hakan, personnage de la série de jeux vidéo de combat Street Fighter.
 Hakan Yakın, footballeur professionnel suisse d'origine turque.
 Hakan Şükür, footballeur professionnel turc.
 Hakan Serbes, acteur allemand de films pornographiques d'origine turque.
 Hakan Carlqvist, champion de motocross suédois.

Homonymie de prénom